Het PBA seizoen 2010/11 was het 36e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen duurde van 3 oktober 2010 tot en met 21 augustus 2011 en bestond uit drie afzonderlijke kampioenschappen. De Philippine Cup en de Commissioner's Cup werden gewonnen door de Talk 'N Text Tropang Texters en de Governors Cup door de Petron Blaze Boosters. 

De PBA draft van 2010 werd gehouden op 19 augustus 2010 en hier werd Nonoy Baclao als eerste gekozen door Air21 Express. De All Star wedstrijd van dit jaar werd gespeeld in het Boracay Convention Center, op Boracay, in de provincie Aklan op 22 mei 2011.

Philippine Cup 
De wedstrijden om de Philippine Cup van 2010/2011 vonden plaats van 3 oktober 2010 tot en met 4 februari 2011. In de finale werden de San Miguel Beermen met 4-2 verslagen door de Talk 'N Text Tropang Texters. Jay Washington werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Jimmy Alapag en Jason Castro werden tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Elimininatieronden

Playoffs

Finale

Commissioner's Cup 
De wedstrijden om de Commissioner's Cup van 2011 vonden plaats van 18 februari 2011 tot en met 8 mei 2011. In de finale werden de Barangay Ginebra Kings met 4-2 verslagen door de Talk 'N Text Tropang Texters. Jimmy Alapag werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Jason Castro en Jimmy Alapag werden tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Eliminatieronden

Playoffs

Finale

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup van 2011 vonden plaats van 11 juni 2011 tot en met 21 augustus 2011. In de finale werden de Barangay Ginebra Kings met 4-2 verslagen door de Talk 'N Text Tropang Texters. Jimmy Alapag van Talk 'N Text werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Jason Castro (Ginebra Kings) en Jimmy Alapag werden tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Elimininatieronden

Halve finales

Finale

Individuele prijzen 

Philippine Basketball Association
Basketbal in 2010
Basketbal in 2011